Greguss-díj, a Kisfaludy Társaság Greguss-díja, amelyet Greguss Ágost írónak, a Kisfaludy Társaság másodelnökének a tiszteletére hozott létre a társaság, és hat évente adták át felváltva a legjobb művészeti teljesítmény jutalmazására 1952-ig.
Greguss-díj, a Greguss Zoltán érdemes és kiváló művész színművész emlékére 1989-ben az özvegye, Szegffy Edit operaénekesnő létrehozta Greguss Zoltán Színész Alapítvány által alapított díj.